De Wildschutstoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

Volgens Uyttenbroeck lag de toren in de oostelijke stadsmuur, tussen de Laartoren en de Kwaktoren.

Vestingwerk van Venlo